Myra Breckinridge  – romanzo satirico scritto da Gore Vidal
 Il caso Myra Breckinridge (Myra Breckinridge) – film del 1970 di Michael Sarne, tratto dal romanzo